Стиль:

 Стиль (писало, стило, стилос, стилус —  от ) — бронзовый стержень, заострённый конец которого использовался для нанесения текста на дощечку, покрытую воском. Противоположный конец делался плоским, чтобы стирать написанное.
 Стиль — форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления (см.: Образ жизни); манера себя вести, одеваться (см.: Стиль одежды); методы и приёмы работы (стиль руководства).
 Стиль — совокупность признаков, характеризующих произведение искусства определённого времени, направления или индивидуального творчества художника (см.: Стиль (искусство), Архитектурный стиль, Музыкальный стиль, Стиль оформления).
 Стиль — совокупность приёмов использования языковых средств в литературе (см.: Художественный стиль, Учение о трёх стилях, функциональный стиль речи, Стиль АПА).
 Стиль в программировании - совокупность идей, понятий, приёмов построения, оформления  и  написания программ (парадигма программирования, стиль программирования).
 Стиль — дизайн визуального оформления интерфейса компьютерной программы или объекта компьютерной игры.
 Старый стиль, новый стиль — способы летоисчисления, указание даты по юлианскому или григорианскому календарю соответственно.
 «Стиль» — нидерландское общество художников, образованное в 1917 году и сформировавшее оригинальное художественное течение — неопластицизм. Выпускало одноимённый журнал.
 Фирменный стиль — комплекс комбинированных элементов, служащий для идентификации, создания определенного управляемого имиджа, системы корпоративной культуры. Или иначе, фирменный стиль представляет собой набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство восприятия товаров (услуг)".
 Стиль — в ботанике, часть пестика, трубчатая связь между стигмой и яйцеклеткой (она поднимает стигму, чтобы помочь поймать пыльцу).

Персоналии 
 Стиль, Андре (1921—2004) — французский писатель, лауреат Сталинской премии второй степени (1952).

Топоним 
 Стиль () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг.

См. также 
 Стил (страница значений)
 Стилист 
 Стилистика (значения)
 Still (страница значений)
 Stille — 5-й альбом группы Lacrimosa, 1997 год.
 Style — шведская поп-группа.
 «Style» — песня американской певицы Тейлор Свифт.

Примечания